Bergner kan syfta på:

 Gunnar Bergner (1878–1966), svensk apotekare och konstnär
 Elisabeth Bergner (1897–1986), österrikisk-brittisk skådespelare
 Tor Bergner (1913–1990), svensk trubadur
 Patrik Bergner (född 1962), svensk skådespelare